JLG est un sigle qui peut désigner :
 Jean-Luc Godard (1930-2022), un cinéaste franco-suisse ;
 Jean-Louis Gergorin (1946-), un ancien diplomate et homme d'affaires français.

Voir aussi 
 JLG/JLG, autoportrait de décembre, un film français réalisé et produit par Jean-Luc Godard, sorti en 1995